Paweł I Romanow
 Paweł Romanow (1860–1919)